Battaglia di Bapaume (1871) della guerra franco-prussiana
 Prima battaglia di Bapaume del 1918 durante l'offensiva di primavera 
 Seconda battaglia di Bapaume del 1918 durante l'offensiva dei cento giorni